Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу Реймонд не брали участі. Девенпорт грала в парі з Чандою Рубін і у чвертьфіналі їх перемогла пара Олена Бовіна і Жустін Енен.

Бовіна і Енен виграли титул, у фіналі перемігши пару Єлена Докич і Надія Петрова з рахунком 6–2, 7–6(7–2). Це був 6-й титул для Бовіної та 2-й для Енен в їхніх відповідних кар'єрах у парному розряді.

Всі сіяні пари вибули у своїх перших матчах.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Tournament Profile (ITF) 

2002
Swisscom Challenge, парний розряд